Kreczetowicz kan som auktorsförkortning betyda:

 Lev Melkhisedekovich Kreczetowicz
 V.I. Kreczetowicz

Robotskapade auktorsförkortningar